

Cypr
 Kato Kutrafas – miejscowość dystrykcie Nikozja
 Pano Kutrafas – miejscowość dystrykcie Nikozja